Nogometna reprezentanca Francije

Francoska nogometna reprezentanca 

Evropske nogometne reprezentance
Francoska nogometna reprezentanca